W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1962 strefy UEFA wzięło udział 28 drużyn podzielonych na 10 grup (7 grup po 3 reprezentacje, 1 grupa z 5 reprezentacjami i 2 grupy z 2 drużynami). Zwycięzcy grup 3 i 5 drużynowych awansowali do finałów, natomiast zwycięzcy grup dwuzepołowych rozgrywali baraże ze zwycięzcami eliminacji w strefie CAF oraz AFC

Przebieg eliminacji

Grupa 1 

O awansie zdecyował mecz dodatkowy

Mecz dodatkowy

Grupa 2 

O awansie zdecyował mecz dodatkowy

Mecz dodatkowy

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

I runda

II runda

Grupa A 

 wycofała się z eliminacji,  awansowały do finałowej rundy eliminacji

Grupa B

III runda

Grupa 8 

O awansie zdecydował dodatkowy mecz

Mecz dodatkowy

Grupa 9 

 awansowała do barażu interkontynentalnego

Grupa 10 

 awansowała do barażu interkontynentalnego

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1962
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej